A helyszínelők jelentése lehet:

 bűnügyi helyszínelő, foglalkozás

Televíziós sorozatok
 CSI: A helyszínelők, amerikai sorozat
 CSI: Miami helyszínelők, amerikai sorozat
 CSI: New York-i helyszínelők, amerikai sorozat
 Helyszíni szemle, német sorozat